Unnasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Unnasjön, Småland, sjö i Gislaveds kommun, 
Unnasjön, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn